Самсо́нов — російське прізвище. Деякі відомі носії:

 Самсонов Анатолій Федорович (1944) — радянський футболіст.
 Самсонов Борис Васильович — Герой Радянського Союзу;
 Самсонов Володимир Андрійович — Герой Радянського Союзу;
 Самсонов Володимир Сергійович — Герой Радянського Союзу;
 Самсонов Григорій Валентинович (1918—1975) — радянський науковець;
 Самсонов Євген Борисович (1926—2014) — радянський академічний веслувальник і тренер, срібний призер Олімпійських ігор;
 Самсонов Ілля Олексійович (1997) — російський хокеїст.
 Самсонов Костянтин Якович — Герой Радянського Союзу;
 Самсонов Олег Іванович (1987) — російський футболіст;
 Самсонов Олександр Васильович (1859—1914) — російський військовий;
 Самсонов Павло Володимирович — Герой Радянського Союзу;
 Самсонов Сергій Вікторович (1978) — російський хокеїст.
 Самсонов Станіслав Павлович — Герой Радянського Союзу;

Див. також 
 Самсонова

 Самсонова Надія Василівна (1924—2010) — радянська кіноактриса.

Російські прізвища